Льновые () — семейство двудольных растений порядка Мальпигиецветные. В состав семейства входит, по разным данным, от 8 до 14 родов и от 260 до 300 видов.

Ботаническое описание 
Это однолетние или многолетние травы и полукустарники, большей частью голые, только немногие виды мягковолосистые. Довольно многие представители семейства являются древесными лианами (виды родов , ), лазящими посредством крючковидных шипов (метаморфизированные нижние ветви соцветия), закрученных наподобие бараньих рогов.

Листья очерёдные и только у  и  супротивные или мутовчатые, цельные, сидячие, без прилистников.

Правильные обоеполые цветки собраны в кистевидные или метельчатые соцветия. Чашелистиков пять (у  четыре); лепестков пять (у  четыре); тычинок также пять, сросшихся основаниями нитей в один пучок. Пестик один, с пятью, четырьмя (у ) рыльцами и с верхней пяти- или четырёхгнездой (у ) завязью; каждое гнездо делится ложной перегородкой пополам и в каждой половинке гнезда находится по одной семяпочке.

Формула цветка: .

Плод — почти шаровидная коробочка, вскрывающаяся по перегородкам. Семя содержит прямой мясистый зародыш и слабо развитый белок.

Льновые встречаются в умеренном и тёплом климате обоих полушарий; в Европейской России встречаются два рода:  и  — к последнему принадлежит и лён обыкновенный.

Роды 
Роды семейства Льновые по данным Королевских ботанических садов в Кью:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (не путать с родиолой из семейства Толстянковые)

Примечания

Ссылки 
 
  

 
Семейства растений